Luksemburg:
 Steinheim – miasto

Niemcy:
 Steinheim – dzielnica Hanau
 Steinheim – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Höxter
 Steinheim an der Murr – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Steinheim am Albuch – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heidenheim
 Krater Steinheim – krater uderzeniowy w tej gminie
 Steinheim-Murr – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg

Inne:
 Steinheim – krater na Marsie